Мирадорес има више значења:

 Мирадорес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мирадорес, Мирадор (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирадорес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирадорес, Гвајалехо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирадорес (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирадорес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирадорес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирадорес, Мирадорес дел Мар (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирадорес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирадорес, Сексион Куарента и Дос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирадорес (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирадорес (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику